Магомед Омарович Омаров:
 Омаров, Магомед Омарович (1947—2005) — генерал-майор милиции, Герой Российской Федерации.
 Омаров, Магомед Омарович (1950—1998) — хоровой артист, народный артист Дагестана.
 Омаров, Магомед Омарович (1927—2005) — нефтяник, Депутат Верховного Совета РСФСР 5 созыва.